Уильям Росс: Росс, Уильям (род. 1900) — канадский гребец.
 Росс, Уильям (род. 1948) — американский композитор, аранжировщик.